San Ignacio kan syfta på:

San Ignacio – Jesuitordens grundare Ignatius av Loyola

Geograf

Argentina 

 Departamento de San Ignacio (kommun i Argentina), Misiones, 
 San Ignacio (kommunhuvudort i Argentina), Misiones, 
San Ignacio Miní – en missionstation

Belize 

 San Ignacio, Belize, ort, Cayo,

Bolivia 

 San Ignacio de Velasco (ort i Bolivia), Santa Cruz, 
San Ignacio de Moxos
San Ignacio de Velasco

Chile 

 San Ignacio (kommun i Chile), region Ñuble,

Costa Rica 

 San Ignacio (ort i Costa Rica), San José,

Honduras 

 San Ignacio (kommun i Honduras, Departamento de Francisco Morazán, lat 14,67, long -87,03), 
 San Ignacio (ort i Honduras, Departamento de Francisco Morazán, lat 14,65, long -87,03),

Mexiko 

 San Ignacio de Hidalgo, ort, Guanajuato, San Francisco del Rincón, 
 San Ignacio (ö), Sinaloa, 
 San Ignacio, Baja California Sur, 
 San Ignacio, Durango, 
 San Ignacio, Sinaloa, 
 San Ignacio, Silao de la Victoria, 
 San Ignacio kommun, Mexiko, 
 San Ignacio, San Luis de la Paz, 
 San Ignacio, Zacatecas, 
 San Ignacio, Apaseo el Grande, 
 San Ignacio, Zapotlán del Rey, 
 San Ignacio, Puebla, Hueytamalco, 
 San Ignacio, Unión de San Antonio, 
 San Ignacio, Veracruz, Córdoba, 
 San Ignacio, Coahuila, 
 San Ignacio Río Muerto (kommun), Sonora, 
 San Ignacio Río Muerto, ort, Sonora,

Paraguay 

 Misiones (departement),